Вер-сюр-Сель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північ від Парижа, 9 км на південний захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 301 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 741,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вер-сюр-Сель на сайті французького Національного інституту географії
 Вер-сюр-Сель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вер-сюр-Сель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вер-сюр-Сель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вер-сюр-Сель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма